Pedro Nunes ist der Name folgender Personen:

* Pedro Nunes (1502–1578), portugiesischer Mathematiker und Astronomen
 Pedro Nunes (Rennfahrer) (* 1988), brasilianischer Rennfahrer
 Pedro Nunes (Freiheitskämpfer), osttimoresischer Freiheitskämpfer

Pedro Nunes ist der Name folgender Schiffe:

 NRP Pedro Nunes (1856), Brigg der portug. Marine 1856–1871
 NRP Pedro Nunes (1896), ehemaliger Klipper Thermopylae, Schulschiff der portug. Marine 1896–1907
 NRP Pedro Nunes (1889), Hilfskreuzer der portug. Marine 1916–1920
 Pedro Nunes (Schiff, 1934), Aviso, später Vermessungsschiff der portug. Marine 1935–1976